Kittermut Sammileq bezeichnet:
 Kittermut Sammileq (Bucht, Kulusuk), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kittermut Sammileq (Bucht, bei Tiilerilaaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kittermut Sammileq (Sund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland